Inn I Evighetens Mørke () — первый мини-альбом норвежской блэк-метал группы Dimmu Borgir, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 
Inn I Evighetens Mørke был выпущен лейблом Necromantic Gallery Productions в 1994 году на семидюймовой виниловой пластинке ограниченным тиражом в 1000 копий.

Композиция «Raabjørn speiler draugheimens skodde» была впоследствии включена в дебютный альбом группы под названием For All Tid, а также перезаписана для альбома Enthrone Darkness Triumphant и сборника Godless Savage Garden.

Данный EP также вошёл в состав сборника True Kings of Norway выпущенного в 2000 году лейблом Spinefarm Records.

Список композиций 
Все композиции написаны Шагратом и Силеносом

Сторона A:
 Inn i evighetens mørke del I — 5:25
 Inn i evighetens mørke del II — 2:06

Сторона B:
 Raabjørn speiler draugheimens skodde — 4:58

Участники записи 
 Силенос — гитара, основной вокал
 Тьодальв — гитара
 Брюньярд Тристан — бас-гитара
 Шаграт — ударные, вокал
 Стиан Орстад — синтезатор, клавишные, эффекты

Ссылки 
 Официальный сайт группы Dimmu Borgir
 Альбом «Inn I Evighetens Mørke» на Last.fm

Альбомы Dimmu Borgir
Дебютные мини-альбомы 1994 года